Liste des personnages de la série de jeux vidéo .

Consortium 
Appelé le "Consortium international sur les armes", ce groupe fantôme est responsable de la supervision des activités de l'Agence ainsi que de la distribution du virus du Syphon Filter ainsi que de la version avancée connue sous le nom de souche Omega tout es l'organisation est dirigée par un "Homme de l'ombre"

Homme de l'ombre

Vincent "Vince" Hadden 
Apparition: Syphon Filter, Syphon Filter 2, Syphon Filter 3

Né: Cheyenne, Wyoming, États-Unis, 1942      Nationalité: Américain       Age: 59 ans    Décès: Capitole, Washington DC, États-Unis, 2001

Sexe: Masculin      Taille: 1m90      Poids: 91kg      Yeux: Marron      Cheveux: blanc

Ayant reçu son diplôme de Berkeley, Hadden a passé plusieurs années dans la Marine Corps. En temps de guerre, il a prouvé qu'il n'était pas si différent de la position qu'il adopte sur le podium, un guerrier à tête de taureau lorsque cela était nécessaire et un Janus trempé. Après avoir mené une longue carrière avec les Marines, Hadden est allé directement à un poste au sein du Département d'État et l'a saisi par la gorge, remontant facilement la chaîne alimentaire. Au fur et à mesure que son réseau de contacts s'élargissait et devenant plus influent, peu de personnes étaient surprises qu'il finisse par se hisser au sommet du bassin, en tant que secrétaire d'État.

En ce qui concerne les affaires secrètes, il a réussi à réunir suffisamment de fonds fédéraux pour financer l'Agence. En tant que tel, bien que l'Agence elle-même ait été lancée avant que Hadden ne devienne un investisseur principal, elle est rapidement tombée sous son contrôle. Il a recruté un analyste de l'Agence à croissance rapide nommé Edward Benton pour être ses yeux et ses oreilles, s'assurant que les choses correspondent à son programme. Mais il n’apparaît seulement dans l'ombre dans les réunions secrète et il montrera une personnalité qui ne supporte pas l'échec. Mais il sera obligé de sortir de l'ombre pour piéger Logan en organisent un simulacre de procès et lui faire porter le chapeau de tous les événements, jusqu'au moment où Teresa Lipan réapparait alors qu'il la pensait morte, elle accepte de témoigner et l'accusera d’être un traître car il sera vu avec Mara Aramov dans son bureau sur le point être arrêté, il sera tué par Mara au Sénat.

Mihai Niculescu 
Apparition: Syphon Filter: the Omage Strain

Né: Berne, Suisse, 1959      Nationalité: Suisse       Age: 45 ans      Décès: Niculescu funds, Zurich, Suisse, 2004

Sexe: Masculin      Taille: 1m85      Poids: ?      Yeux: Marron      Cheveux: Noir

C'est un riche milliardaire PDG d'une banque a Zurich et le véritable "Homme de l'ombre" et commanditaire de toute la conspiration du Syphon Filter, ainsi que le leader du Consortium. 

Parmi les associations européennes les plus puissantes, Mihai a gravi les échelons de l'entreprise et est monté au poste de PDG de Niculescu Funds, Ltd. Son pouvoir a également augmenté en conséquence au cours de sa vie jusqu'à ce qu'il soit classé comme le troisième homme le plus riche dans le monde. Son influence financière lui a valu des postes au sein de nombreux conseils internationaux, dont l'ONU, l'OTAN et les Conseils olympiques, tandis que sa réputation le rendait aussi blanc qu'un saint. Alors qu'il se cachait au public, son désir de manipuler les affaires mondiales s'est développé en liens avec les forces criminelles et le complot visant à créer le virus du Syphon Filter. Niculescu a d'abord créé la société fictive Meta Global Funds pour diriger tous les événements de l'opération. Il a ensuite orchestré le rachat de plusieurs sociétés pour y participer, comme Pugari Mining en Afrique du Sud et Murakawa Industries au Japon. Il a préféré garder délibérément ses distances avec Hadden; il a dirigé des événements à travers Mara Aramov, les deux s'étant rencontrés il y a des années. Il a ordonné à Mara de traiter avec Mikhas Ivankov pour récupérer la souche Omega. Plus tard, il a commencé à fermer régulièrement ses entreprises, dont Murakawa. Niculescu a permis à Ivankov de poursuivre une attaque contre Moscou dans l'espoir de vendre un antidote viral et d'en tirer profit. Il a ignoré les avertissements d'Aramov selon lesquels Ivankov avait acquis une arme nucléaire pour la frappe imminente. Le désaccord entre eux a amené Niculescu à la trahir. Mihai s'est arrangé pour qu'Aramov soit tué, malgré le manque de preuves contre Niculescu, les autorités n'ont pas eu besoin d'enquêter, car les criminels qui ont perdu de l'argent l'ont assassiné dans son bureau de Zurich, comme l'ont confirmé les informations locales.

L'Agence 
Une mystérieuse organisation politique et paramilitaire, il a été le premier groupe et peut-être le plus influent derrière la conspiration du Syphon Filter. Initialement établie à Washington DC, l'Agence opérait à l'échelle mondiale, secrètement et apparemment sans aucune implication dans les affaires internationales. Sa véritable nature n'a été révélée que plus tard, montrant qu'il s'agit en fait d'un consortium d'armes financé par le gouvernement.

Thomas Markinson 
Apparition:Syphon Filter

Né: Cambridge, Massachusetts, États-Unis, 1947      Nationalité: Américain       Age: 52 ans      Décès: Silo à missile, Almaty, Kazakhstan, 8 septembre 1999

Sexe: Masculin      Taille: 1m82      Poids: 95kg      Yeux: Vert      Cheveux: Gris

Pendant la majeure partie des années 1970, Thomas Markinson était un soldat de l'armée américaine servant au Vietnam, où il est décoré de la Purple Heart et la Medal of Honor. Après la fin de la guerre du Vietnam, il a travaillé dans plusieurs domaines du renseignement à Washington DC et a rejoint l'Agence en tant que nouveau directeur en 1997. La première implication de Markinson avec le virus Syphon Filter a eu lieu lors de l'opération bâclée à Guacimo, au Costa Rica, lorsque Markinson a trouvé un moyen de contacter Erich Rhoemer aux fins de l'Agence.

Il a continué d'affecter l'agent Gabriel Logan à la tâche de trouver Rhoemer et a manipulé Logan pour détruire les preuves de l'opération. Pendant son séjour en Ukraine, Markinson a fourni à Logan un sérum de chlorure de potassium concentré utilisé dans des injections létales pour éradiquer les sujets de test de Rhoemer, en faisant croire que les scientifiques de l'Agence avaient trouvé un vaccin contre le virus. Il disparaîtra de l'Ukraine et se rendra secrètement au Kazakhstan, comprenant qu'il perd le contrôle, il souhaite empêcher Rhoemer de lancer un missile R-9 Devyatka mais il sera tué par Rhoemer d'une balle dans la tête et chutera dans le silo à missile alors qu'il s'apprêtait à faire des révélations à Logan.

Edward Benton 
Apparition:Syphon Filter

Né: Chicago, Illinois, États-Unis, 1952      Nationalité: Américain       Age: 47 ans     Décès: Centre d'expo PHARCOM, New-York, Etats-Unis, 25 août 1999    Sexe: Masculin      Taille: 1m82      Poids: 95kg      Yeux: Marron     Cheveux: Poivre et Sel

Major en science politique et plus tard titulaire d'une maîtrise en relations internationales, Edward Benton a été tout sauf surpris lorsqu'il a été contacté par des recruteurs de l'Agence immédiatement après son diplôme de l'Université du Maryland. Il passera beaucoup de temps en tant qu'analyste du renseignement, d'abord en Amérique du Sud, en particulier en Argentine et au Pérou, puis dans les Balkans. Il a réussi à improviser pendant le conflit soviétique en Afghanistan un convoi de fournitures pour Kaboul pour des rebelles Afghans. Se faisant passer pour un officier de la CIA, il a dupé deux Rangers, nommés Logan et Ellis pour l'escorter. Par la suite, il les recrutera tous deux et naturellement accepte une promotion au poste de directeur adjoint de l'Agence en 1999. 

Il servira de contact à Rhoemer après le Costa Rica. Pendant l'attaque de Washington DC, il causera la mort de l'agent Jenkins et sera surpris par Logan à la réception de Pharcom menacent Jonathan Phagan en compagnie des Black Baton. Il sera tué par Logan.

Lyle Stevens 
Apparition:Syphon Filter 2

Né: San Francisco, Californie, États-Unis, 1950     Nationalité: Américain       Age: 49 ans     Décès: Parking, New-York, Etats-Unis, 13 septembre 1999

Sexe: Masculin      Taille: 1m87     Poids: 100kg      Yeux:  Vert    Cheveux: Gris

Il est entré dans l'US Navy à l'âge de 20 ans, faisant partie des Navy SEALS jusqu'en 1975. Il a ensuite étudié à l'Université de Princeton, où il a obtenu une maîtrise en arts et en études de politique internationale en 1980. L'année suivante, il s'est joint à l'Agence en tant qu'agent, il a atteint le poste de directeur adjoint après la mort d'Edward Benton et ensuite le commandement de l'Agence après la mort du directeur Thomas Markinson. Stevens partage le même objectif que celui de ses prédécesseurs qui ont échoué. 

Il utilise la scientifique de PharCom, le Dr. Elsa Weissinger, pour poursuivre ses recherches sur la deuxième phase du virus tout en envoyant Dillon Morgan en mission pour récupérer Lian Xing et son plasma et éliminer Gabriel Logan.

Décrit comme "inepte" par Weissinger et connu pour se quereller constamment avec Mara Aramov, Steven a rapidement trouvé les circonstances incontrôlables lorsque Xing s'évade de la base aérienne, la mort de Archer et de Morgan. Il conclut un accord avec Logan, l'échange de fichiers personnels de Jonathan Phagan contre un vaccin pour guérir Lian Xing. Stevens cependant, capture Logan; mais il s'échappe avec le vaccin, forçant Stevens à fermer le laboratoire de l'Agence de New York. Il envoie tous ses hommes à sa poursuite dans les rues de New York pour l'éliminer quitte à tuer des agents de police et du S.W.A.T. Ces derniers pensent que Logan est un terroriste à cause de la propagande répandue à travers les médias. Stevens prit une agent du S.W.A.T en otage pour forcer Gabe à se rendre, ce qu'il fit, puis la tue froidement tenant Logan à sa merci. Mais Teresa fit exploser du C4 pour faire s'effondrer le sol. Stevens les poursuivra jusque dans un parking mais se retrouvera seul acculé à genoux et désarmé face à Logan et Teresa, les narguant qu'ils ont besoin de lui, et tentera de prendre son arme mais sera abattu par Logan ou Teresa. Dans son dernier souffle, il dira à Logan qu'il n'a pas gagné mais Logan lui répondra qu'il a tort car il a le vaccin pour Lian et que lui n'est qu'un cadavre de plus.

Dillon Morgan 
Apparition:Syphon Filter 2

Né: Topeka, Kansas, États-Unis 1968     Nationalité: Américain       Age: 40 ans     Décès: Centre d'expo Pharcom, New-York, Etats-Unis, 9 septembre 1999    Sexe: Masculin      Taille: 1m85     Poids: 87kg      Yeux: Bleu    Cheveux: Gris

C'est le commandant des opérations de l'Agence, auparavant il a été impliqué avec une armée étrangère avant de retourner aux États-Unis, Il s'est entraîné avec des membres des services secrets israéliens, développant finalement une expertise spécialisée dans le domaine des démolitions et des explosifs. Après avoir suivi des cours de lutte contre le terrorisme et rejoint l’Agence puis il sera promu pour devenir le bras droit de Lyle Stevens. 

À la suite de l'incident des missiles du Kazakhstan, Stevens a envoyé Morgan et son second Derek Falkan pour récupérer Lian Xing. Il commande la base aérienne Mckenzie au Colorado, il tue de sang froid un pilote d'avion F-22 de l'Agence pour le punir et faire peur au second pilote et lui donne l'ordre de refaire le plein pour bombarder les rocheuses du Colorado de Gaz sarin sur les survivants du crash. il décide d'éteindre le respirateur de Phagan alors dans le coma pour effacer les preuves. Plus tard, alors que Archer est confirmé mort, il organise la récupération des disques de données cachés au centre d'exposition Pharcom. Il fera face à Logan dans la salle d'exposition sur la Chine qu'il a truffé de bombes reliées à un détonateur post mortem, et en profitera pour se moquer et provoquer Logan, mais Teresa les désamorcera toutes, donnant à Logan la possibilité de tuer Morgan.

Steven Archer 
Apparition:Syphon Filter 2

Né: Alexandria, Virginie, États-Unis     Nationalité: Américain       Age: 31 ans     Décès: Rocheuses, Colorado, Etats-Unis, 8 septembre 1999

Sexe: Masculin      Taille: 1m80     Poids: 80kg      Yeux: Bleu    Cheveux: Noir

Les activités pré-Agence d'Archer restent classées dans la plupart des bases de données officielles, mais pendant son temps avec l'Agence, il est un assassin d'élite qui a conclu au moins 10 contrats sur des agents étrangers ou des cibles qui étaient des hauts-responsables qui s’en prendraient à l'organisation. Il a également servi aux côtés de Gabriel Logan au Guatemala. C'est un fanatique de la promotion et il est centré sur sa carrière personnelle, il est constamment à la recherche d'un avancement. Les actions d'Archer lui ont finalement permis d'être promu, jusqu'à ce qu'il finisse au service de Morgan qui l'enverra au Colorado pourchasser et tuer Logan et les autres survivants du Crash. Il ne recule devant rien : ses hommes ne sont que quantité négligeable pour terminer sa mission ce qui fait de lui un irrationnel. Il atteindra le site du crash avant Logan et récupérera les disques de données de Phagan et tentera de s’enfuir avec en hélicoptère laissant ses hommes mourir. Il aura juste le temps de s'agripper à son hélicoptère qu'il sera tué d'une balle dans la tête par Logan et chutera avec les disques, qui s'avéreront cryptés.

Derek Falkan 
Apparition:Syphon Filter 2

Né: ?     Nationalité: Américain       Age: ?     Décès: Base Aérienne McKenzie, Colorado, États-Unis, 8 septembre 1999

Sexe: Masculin      Taille: ?     Poids: ?      Yeux: ?    Cheveux: Marron

Apparition:Syphon Filter 2 

Il est membre de l'Agence et fait partie des meilleurs agents et il est aussi le commandant en second de Dillon Morgan. Il dirige une force de commandos pour tendre une embuscade à Gabriel Logan, il capture avec succès Lian Xing en utilisent des grenades paralysantes et s'échappe avec elle dans son hélicoptère (Blackhawk) pour le Dr. Weissinger puisse récupérer son plasma à la base aérienne Mckenzie. Il remettra un homme de la police militaire (MP) à sa place en disant être de la FEMA et qu'il en parlera à son supérieur car l'Agence fait passer tous les sujets du virus apporté à la base pour des terroristes. Il dispose d'un hélicoptère pour faire le transfert du plasma de Phagan mais Lian le tue et détourne son hélicoptère pour fuir la base McKenzie.

Thomas Holman 
Apparition:Syphon Filter 2

Né: 1954     Nationalité: Américain       Age: 45 ans    Décès: ? 

Sexe: Masculin      Taille: ?     Poids: ?      Yeux: ?    Cheveux: Marron

C'est un subalterne de Dillon Morgan et ancien camarade de classe de Lian Xing à l'académie de formation de l'Agence. Il fait partie des agents qui se font passer pour la FEMA auprès de la police militaire de la base McKenzie mais il n'inspire pas le respect de ses collègues. Lian le reconnaîtra immédiatement lors de son évasion, elle attendra qu'il soit isolé pour l'interroger sur les agissements de l'Agence elle lui tire une rafale dans la jambe droite, c'est ainsi qu'il lui dévoilera la position du laboratoire de l'Agence. Lian le laissera en vie par indulgence, ce que l'Agence n'aurait probablement pas fait.

Bien qu'il assure à ses supérieurs n'avoir rien révélé à Lian Xing, Morgan ne le croit pas et s'attend à ce que Logan vienne au centre d'exposition Pharcom.

Gershon 
Apparition:Syphon Filter 2

Né: ?     Nationalité: Américain       Age: ?    Décès: Laboratoire, New-York, Etats-Unis, 13 septembre 1999

Sexe: Masculin      Taille: ?     Poids: ?      Yeux: ?    Cheveux: Noir

C'est l'un des nombreux scientifiques du laboratoire de New York de l'Agence, il est forcé par Gabriel Logan de le laisser entrer dans la salle des serveurs de l'agence, mais exprime sa position contre Logan. 

Le joueur peut en mode normal ne pas le tué, mais sera tué par un agent ou en mode difficile Gabe le tue automatiquement.

Ellis 
Apparition:Syphon Filter, Syphon Filter 3

Né: ?     Nationalité: Américain       Age: ?    Décès: Plantation, Costa Rica, août 1999

Sexe: Masculin      Taille: ?     Poids: ?      Yeux: Bleu     Cheveux: Marron

Il a été Rangers dans l'armée américaine et spécialisé dans les démolitions. Pendant son service, Ellis a participé à une mission d'escorte pour aider un convoi de la CIA à livrer des armes aux rebelles arabes lors de l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Sauf qu'un assaut des mêmes rebelles a réduit l'unité de Ellis et Gabriel Logan. Les deux hommes travaillaient de concert avec Edward Benton le croyant être un officier de la CIA. Leur transport des armes à Kaboul s'est terminé avec Benton essayant de fournir les armes aux Soviétiques. Il sera recruté plus tard par l'Agence avec Logan, puis il sera sous couverture au Costa Rica pour examiner le lien entre Erich Rhoemer et la croissance des stupéfiants. Au même moment, Rhoemer commence une collaboration avec l'Agence et décide de se débarrasser Ellis, à genoux et sa communication coupée. Il sera exécuté par Mara Aramov d'une balle dans la tête avant l'arrivée de Gabriel Logan et Lian Xing qui auront entendu le coup de feu.

Jenkins 
Apparition:Syphon Filter

Né: ?     Nationalité: Américain       Age: ?    Décès: Parc, Washington DC, États-Unis, 24 Août 1999

Sexe: Masculin      Taille: ?     Poids: ?      Yeux: ?     Cheveux: ?

L'agent Jenkins a travaillé pour l'Agence en 1999 en tant que chef d'une petite équipe de recherche et de déploiement basée à Washington, DC. Une fois qu'Erich Rhoemer a attaqué la ville dans le but de libérer des bombes virales, l'Agence a dû se coordonner avec le CBDC pour trouver et désamorcer les explosifs. Le directeur adjoint Benton a affecté deux équipes à l'enquête terroriste: l'une comprenait Gabe Logan en solo sur le terrain avec Lian Xing comme analyste du renseignement, et l'équipe de Jenkins était la deuxième.

Jenkins a poursuivi les terroristes en route vers Washington Park où il a identifié qu'Anton Girdeux, l'expert en munitions de Rhoemer, était équipé d'un lance-flammes. L'équipe l'a suivi dans le parc sur ordre de Benton. En réalité, Benton communiquait avec les forces de Rhoemer et il pouvait les envoyer intercepter les agents avant qu'ils n'interfèrent. Des rapports ultérieurs indiquent que Jenkins et toute son équipe ont été brûlés vifs et / ou abattus dans l'embuscade.

Black Baton 
C'est l'organisation terroriste dirigée par Erich Rhoemer, criminel de guerre le plus important et le plus dangereu. Le groupe a été créé au début des années 90. Depuis sa création, le but général de cette organisation était d'employer le terrorisme pour usurper de l'argent, du pouvoir et de l'autorité. On suppose qu'Erich Rhoemer, à la suite de sa défection de tout groupe dont il faisait partie, a fondé cette équipe afin de poursuivre ses propres fin. Ils ont recruté des centaines et peut-être même des milliers de réfugiés, terroristes, criminels, tueurs, assassins, mercenaires ainsi que d'autres individus très vicieux et violents pour aider ces objectifs en tant que soi-disant "armée" pour Rhoemer. On suppose que cette organisation a effectué (en raison de l'histoire passée de Rhoemer) diverses attaques terroristes à travers le monde, y compris les Amériques, y compris le bombardement de la Comm. Parks Building à Londres au cours de l'année 1997 et un détournement d'avion de la Gulf Airlines à Istanbul, Turquie.

Erich Rhoemer 
Apparition:Syphon Filter, Syphon Filter 3

Né: Leipzig, Allemagne, 1964     Nationalité: Allemand/Tchétchène   Age: 35 ans     Décès: Almaty, Kazakhstan, 8 septembre 1999

Sexe: Masculin      Taille: 1m87     Poids: 87kg      Yeux: Marron     Cheveux: Noir

C'est l'antagoniste majeur de Syphon Filter, un terroriste international né à Leipzig, en Allemagne, en 1964 et aussi d'origine tchétchène. Il dirige le Black Baton, une organisation terroriste impliquée dans le terrorisme et d'autres activités. Il est responsable du détournement d'un avion de Gulf Airlines à Istanbul, en Turquie, au cours de l'année 1995. Il a ensuite été responsable d'un attentat à la bombe contre l'immeuble Comms Parks à Londres, au Royaume-Uni, en 1997. En dehors de ces attaques, il a des liens avec diverses organisations terroristes à travers le monde dont l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l'Europe et l'ex- URSS. Son organisation compte un grand nombre de criminels et de mercenaires. Il a kidnappé divers scientifiques pour travailler sur le virus, d'abord dans une plantation au Costa Rica et plus tard dans son bastion personnel. Il était également en affaires avec Pharcom et plus spécifiquement avec le PDG Jonathan Phagan où il a utilisé leurs ressources pour développer le virus. Ayant organisé l'attaque de Washington DC ainsi que l'enlèvement de Lian Xing et lui injectant le virus Syphon Filter. Il s'avère qu'il collabore avec l'Agence depuis le Costa Rica mais uniquement pour sa propre ambition de larguer un missile balistique soviétique R-9 Devyatka rempli du virus Syphon Filter quelque part dans le monde, ce qui impliquera la mort Markinson dans le silo venu l’empêcher mais son plan tombera à l'eau à cause de Logan et Lian qui l'auront fait exploser et sera tué par une grenade à gaz au Kazakhstan en 1999.

Anton Girdeux 
Apparition:Syphon Filter, Syphon Filter 2

Né: Toulouse, France, 1970     Nationalité: Russe   Age: 29 ans     Décès: Mémorial de la liberté, Washington DC, États-Unis, 24 Août 1999

Sexe: Masculin      Taille: 1m82     Poids: 90kg      Yeux: Bleu    Cheveux: Blond

C'est le premier boss et le plus populaire de Syphon Filter, Il est né à Toulouse, en France, en 1970. Machiniste de 1988 à 1992, il deviendra un mercenaire et sera recruté par le Black Benton dont il devient un membre important et expert en munition. Il apparaît au Costa Rica où il met le feu au plantation, puis il participera à l'attaque de Washington DC et posera la bombe viral Principal au Mémorial de la liberté, équipé d'une armure ABS et armé de son lance-flamme, il sera rejoint par Logan qui a aidé le CBDC à désarmer les bombes du Parc de Washington. Anton meurt brûlé vif par l'explosion de sa bonbonne de carburant dans le dos, Gabe retrouve son corps carbonisé dans la morgue du laboratoire de l'Agence dans Syphon Filter 2.

Pavel Kravitch 
Apparition:Syphon Filter

Né: ?    Nationalité: Russe   Age: ?    Décès: Georgia Street, Washington DC, États-Unis, 23 août 1999

Sexe: Masculin      Taille: ?     Poids: ?      Yeux: ?   Cheveux:?

C'est l'expert en communication du Black Benton. Il n'est cependant peu habile avec les armes à feu, pendant l'attaque de Washington, il se cachera dans un Bar restaurent The Place pour transmettre et coordonner mais sera tué facilement par Logan.

Jorge Marcos 
Apparition: Syphon Filter

Né: ?    Nationalité: Espagnole   Age: ?    Décès: Parc, Washington DC, États-Unis, 24 août 1999

Sexe: Masculin      Taille: ?     Poids: ?      Yeux: Noir    Cheveux: Brun

Jorge Luis Marcos est un antagoniste mineur dans Siphon Filter. Il est membre du Black Baton , agissant en tant que Plan de secour (Triggerman) pour Erich Rhoemer en tant que plan de secours pour l'attaque de Washington DC. Il travaille directement pour Anton Girdeux, lors de l'Opération Parc .

Marcos est initialement inconnu il n'est pas mentionné lors du débriefing initial par Edward Benton contrairement à Rhoemer, Aramov, Girdeux et même Kravitch.

Selon certaines sources, il est dit qu'Erich Rhoemer allait tuer Jorge lui-même à condition que Gabe ne l'ait pas pas fait avant... on ne sait pas pour quelles raisons, mais apparemment Jorge "déplaisait" dans un sens aux yeux de Rhoemer.

Vladislav "Vladimir" Gabrek 
Apparition: Syphon Filter

Né: ?    Nationalité: Russe   Age: ?    Décès: Rozovka, Kazakhstan, 1er septembre 1999

Sexe: Masculin      Taille: ?     Poids: ?      Yeux: Noir    Cheveux: Brun

Vladislav Gabrek, observé dans certains dossiers avec le prénom Vladimir, est un officier de haut rang de l'organisation terroriste Black Baton. Son nom suggère une nationalité dans l'un des anciens États soviétiques, mais les informations sur son identité sont minimes.

Erich Rhoemer a chargé Gabrek d'être le chef de la sécurité d'une base Black Baton convertie à partir d'une installation soviétique pour le stockage de missiles. Gabrek a pris ses fonctions personnellement et a supervisé les opérations de la région dans le froid du nord du Kazakhstan.

Il a patrouillé le site sous l'escorte de deux gardes, ignorant qu'il était une cible de l'Agence lors d'une opération visant à détruire la base, menée par Gabriel Logan. Logan a réussi à éliminer Gabrek et son équipe de sécurité, et il a pris la clé d'accès que Gabrek portait avec lui pour entrer dans le bunker de missiles de la base.

Alec Kabanov 
Apparition: Syphon Filter

Né: ?    Nationalité: Russe/Allemand   Age: ?    Décès: Catacombes, Oujhorod, Ukraine, 1999

Sexe: Masculin      Taille: ?     Poids: ?      Yeux: ?    Cheveux: ?

Antagoniste mineur, Commandant de la Forteresse (monastère) de Rhoemer à Oujhorod, en Ukraine. Il est habillé en moine comme ses hommes pour ne pas alerter les autorités. Il a fourni des sujets de test pour le virus à Jonathan Phangan qui est lui même retenu prisonnier. Il sera tué dans les catacombes par Logan

Agent du consortium

Mara Aramov 
Apparition:Syphon Filter, Syphon Filter 2, Syphon Filter 3, Syphon Filter: the Omage Strain, Syphon Filter: Dark Mirror

Né: Novgorod, Union soviétique, 1965    Nationalité: Russe  Age: 37 ans    Décès: Narbonne, France, 2004

Sexe: Feminin      Taille: 1m80     Poids: 63kg      Yeux: Bleu    Cheveux: Rousse puis blonde

Ancienne du KGB, elle se sera aperçue chez les "Black Benton" comme simple tueuse, elle participe à l'attaque de Washington D.C. Gabe l’arrêtera dans le métro pour plus tard s’enfuir mais la retrouve au centre d'Expo Pharcom l’arrêtera de nouveau pour la ramener à l'Agence où elle subira un interrogatoire musclé puis s'enfuira de nouveau. Elle réa-parait à la sortie des catacombes en collant une balle dans la tête de Phagan et aidera Gabe à stopper un missile au Kazakhstan et pour de nouveau être arrêté mais retrouvera rapidement sa liberté pour rejoindre "l'Homme de L'ombre". 

Syphon Filter 2 elle prend ses ordres exclusivement de "l'Homme de l'ombre" avec Stevens et tuera le nouveau PDG de Pharcom. Puis consacrera au problème Gregorov et tentera de tuer sur la chaise électrique dans un Goulag en Sibérie. On ne la reverra qu'à la fin avec le Secrétaire d’État Hadden.

Syphon Filter 3 Mara se fait plus discrète causera la perte de Hadden puisqu'elle sera espionnée par Teressa et qu'elle le tuera à la fin pour être à la tête du Consortium mais elle sera de nouveau arrêtée par Logan qui l'envoie dans la prison de Guantánamo mais s'en évade.

Syphon Filter: The Omega Strain Les années passent et Mara retrouve son partenaire Mihaï Niculescu qui est en réalité l'Homme de l'ombre elle prendra contact avec Ivankov pour lui vendre l'arme de demain mais rien ne se passe comme prévu car Ivankov cherche en réalité une bombe Nucléaire à balancer sur Moscou. Mara Panique et prévient Mihaï qui reste calme et l'invite au Monténégro pour lui tendre un piège et la faire tuer. Elle sera sauvée par Logan et lui avoue en lui riant au nez qu'il trouvera rien contre Mihaï car tout est dans sa tête, mais exprime son désarroi envers Mihaï sur "comment il va gagner de l'argent d'un cratère fumant ?" Elle décidera d'aider Logan pour trouver l'ogive nucléaire. On la retrouve bien plus tard assise à une table sur un balcon au téléphone annonçant prendre sa retraite et ensuite lit une lettre de Logan la remerciant pour son aide, mais qu'il ne peut la laisser en liberté après tout ce qu'elle a commis. La lunette d'un fusil Sniper apparaît pointant Mara puis on entend Stone dire « Adieu ma belle ! »

Commandent Silvers 
Apparition:Syphon Filter 3

Né: ?    Nationalité: Américain  Age: ?       Décès: Village Yuendumu, St. George, Australie, 2001

Sexe: Masculin      Taille: ?     Poids: ?      Yeux: noir    Cheveux: Brun

Il est un exécutant mineur, il a profité de son statut d'agent de la NSA pour mener des opérations clandestines pour le consortium, pour se faire passer pour agent du FBI et récupérer les données d'un satellite abattu et liquider tout témoin dont la colonie de survivaliste, et quelques années plus tard une opération en Australie pour tester le virus sur des aborigènes locaux et sous les ordres de Mara de faire entièrement le ménage sans oublier le personnel médicaln y compris Elsa Weissenger ainsi que tous les aborigènes. Il sera tué par Lian Xing alors qu'il exécutait des aborigènes.

Pharcom

Jonathan Phagan 
Apparition:Syphon Filter, Syphon Filter 2

Né:  Chicago, Illinois, États-Unis, 1934   Nationalité: Américain  Age:  65 ans   Décès: Base Aérienne McKenzie, Colorado, États-Unis, 8 septembre 1999    Sexe: Masculin      Taille:  1m95     Poids:  86kg      Yeux: brun    Cheveux: blanc

Jonathan Phagan est un antagoniste secondaire dans Siphon Filter. Il peut être considéré comme le créateur du virus Siphon Filter.

Anciennement impliqué en tant que vice-président de la société Wyn Industries, Phagan a utilisé des ressources monétaires substantielles pour créer la société multinationale de biotechnologie et de produits pharmaceutiques PHARCOM. Bien qu'initialement motivé par une fascination pour la collection d'artefacts de civilisations anciennes, les recherches de son entreprise, qu'il en soit conscient ou non, ont permis la création de Siphon Filter comme arme biologique à des fins terroristes. Phagan a recruté les meilleurs scientifiques dans son projet et a construit des laboratoires mondiaux 

Après avoir commencé son association avec le Consortium, Phagan a coopéré avec Erich Rhoemer et son réseau international de terroristes pour utiliser leur armée et tester des échantillons viraux de Siphon Filter. Les deux factions ont mené des recherches sur les prisonniers et Phagan a expédié les spécimens infectés à travers les frontières sous couvert de transporter des artefacts au centre d'exposition de PHARCOM à New York. Mara Aramov et Edward Benton se sont retournés contre Phagan après l'attaque terroriste de Washington, DC , tentant de découvrir l'emplacement des laboratoires de PHARCOM. Son évasion ultérieure a conduit à son emprisonnement en Ukraine dans les catacombes de la Forteresse de Rhoemer, et il a été infecté par une nouvelle phase du virus. Il sera retrouvé par Gabe Logan avec qui il négocie pour resté en vie et l'aider a retrouver sa partenaire Lian elle aussi prisonnière alors qu'il là pensait morte puis il tentera de s'enfuira, mais bien qu'il ait imploré de l'épargner, Aramov lui a tiré une balle dans la tête alors qu'il tentait de sortir des catacombes de la forteresse, le tuant apparemment. Mais l'Agence a ensuite récupéré Phagan plongé dans le coma maintenu sous assistance respiratoire jusqu'à la base aérienne de McKenzie dans le Colorado. Le personnel médical a extrait son plasma et le virus incubé à l'intérieur pour de futurs tests sous New York. Le Dr. Weissenger souhaite le maintenir en vie afin qu'ils puissent poursuivre leurs recherches sur les effets a long terme du virus sur certaines structure génétique. Mais Morgan ne veut pas prendre de risque inutile médiatique et ordonne qu'on le débranche.

Richard Erickson 
Apparition:Syphon Filter

Né: ?   Nationalité: Américain  Age: ?   Décès: ?    

Sexe: Masculin      Taille: ?     Poids: ?      Yeux: Noir    Cheveux: gris

Directeur de la division européenne de Pharcom, Richard Erikson, était complice des activités dans les entrepôts de la société au Kazakhstan, notamment la contrebande de Syphon Filter dans des conteneurs et la dissimulation du développement d'un missile R-9 Devyatka  dans un silo soviétique désaffecté. Erikson avait la responsabilité de conserver un scanner viral capable d'identifier les boîtes contenant les échantillons de PharCom. Mara Aramov informera Gabe Logan à leurs arrivé aux entrepôts PHARCOM aux Kazakhstan. Erikson se cache dans un bureau du deuxième étage pendant la confrontation entre les hommes de Rhoemer et de Phagan, mais Logan le retrouve et le force à collaboré sous la menace d'une arme.

IPCA (l'Agence internationale de consultation présidentielle) 
L'IPCA est l'Agence entièrement restructuré par Gabe Logan, L'objectif de l'IPCA est une organisation d'enquêtes et d'intervention antiterroriste basée aux États-Unis qui s'occupe de diverses questions de sécurité nationale, mais sans s'y limiter, les renseignements étrangers, les collectes de données, le sauvetage d'otages et d'autres opérations black ops liées à la sauvegarde de la nation en collaborent avec des agences américaines que étrangères pour ainsi fournir des informations et des conseils au président en temps opportun. 

L'IPCA intervient lorsque la mission est trop sensible pour une réponse militaire et gouvernementale. Leur juridiction est partout et leur base de données a été liée à toutes les bases de données d'agences connues, ce qui leur confère une omnipotence opérationnelle. Il a été fermé par le directeur du NIOC (National Intelligence Oversight Committee), Robert Cordell, sous les ordres du président en attendant l'enquête.

À la lumière de ces événements imprévus, un centre de commande à distance d'urgence a été mis en place par Teresa Lipan.

Gabriel "Gabe" Logan 
Apparition: Syphon Filter, Syphon Filter 2, Syphon Filter 3, Syphon Filter: the Omage Strain, Syphon Filter: Dark Mirror, Syphon Filter Logan's Shadow

Né: Camden, New Jersey, États-Unis 1964   Nationalité: Américain  Age:  35/37/40/42/43 ans   Décès: Langley, Virginie, États-Unis 2007   

Sexe: Masculin      Taille: 1m90     Poids: 83kg      Yeux: Marron   Cheveux: Noir puis poivre et sel

Personnage principal de Syphon Filter, il est le meilleur élément de l'Agence jusqu'au jour qu'il empêche une catastrophe internationale en détruisant un missile balistique au Kazakhstan, il réalise qu'il est manipulé depuis le début, avec sa partenaire.

Syphon Filter 2 Il va mener une féroce lutte contre ses anciens employeurs, aidé de Lian, Teresa et Mujari en trouvant un vaccin pour sauver Lian, empêcher une guerre et détruire l'agence.

Syphon Filter 3 après le décès de Teresa, Gabe reconnue comme terroriste, il est convié avec ces amis de se présenter au Sénat devant le secrétaire d'État Vincent Hadden pour se défendre des accusations et plaider sa cause. Il n'hésitera pas mener des opérations clandestines en parallèle pour faire couler une cargaison du Virus en haute mer. C'est pendant l’interrogatoire de Teresa qui accuse Hadden d'être le chef du consortium que Mara Aramov tire dans le tas et tue Hadden. Gabe la poursuit jusque dans une rame de métro et la blesse l’envoyant à Guantánamo.

The Omega Strain: Depuis ce jour, Gabe est le directeur de l'ancienne Agence, aujourd'hui rebaptisée IPCA. Toujours accompagné de Lian Xing, de Teressa Lipan et Lawrence Mujari, aidés par de nouveaux agents qui l’aideront à lutter contre la nouvelle souche du virus Syphon Filter nommée Omega. Gabe fera preuve d'une obsession maladive pour Mikhai Niculescu et mettra même l'agence en danger. Il s'excusera auprès de Lian de son comportement et lui donnera raison. Lors de la mission finale en Ukraine dans la base d'Ivankov, Gabe aide de/des nouvelle(s) recrue Gabe pourra stopper le missile nucléaire ou le détourné. Une fois la menace du virus Omega terminer Gabe décrira une lettre à Mara Aramov lui annoncent qu'il ne peut pas la laisser prendre sa retraite après tout ce qu'elle a fait.

Dark Mirror: Gabe et Lian sont envoyés en Alaska pour intervenir contre un groupe paramilitaire la Red Section qui envahit une raffinerie de Kemsynth qui en réalité cache une serre hydroponique de plantes génétiquement modifiées. Cela mène une autre installation de Kemsynth au Pérou où il retrouvera son ancienne partenaire à l'époque de l'Agence Adison Hargrove et l'aidera à fuir le Pérou, ne la faisant pas confiance, il la fera suivre par la CIA. Gabe partira en Bosnie pour sauver des casques bleus massacrés par la Red Section qui veut récupérer de l'uranium, puis dans un casino dirigé par la Mafia surveillé par le MI6 qui aurait des infos importantes. Ce n'est que bien après qu'il retrouve Adison qui lui avoue posséder un disque de données et que la Red Section retienne sa fille Blake. Logan caché suit l'échange entre Adison et Touchtone, mais dégénère et Touchstone pousse Adison dans le vide, ne pouvant la sauver, Gabe en rage se venge et tue Touchtone en le balançant dans le vide à son tour. Il part sauver Blake avec Lian et affronte le Chef de la Red Section Singularity qu'il tue en le poussant dans une rame de métro qui passe. À la fin, Gabe rend hommage sur la tombe de Adison qui apparaît soudainement lui racontant comment elle s'est fait passer pour morte et avoue à Gabe après qu'il a compris que Blake est sa fille et pendant la dispute Adison lui fait comprendre que s'il veut voir Blake, il devra changer de vie. 

Gabe les laissera partir en voiture et d'un geste de main hésitant pendant qu'elles s'éloignent dit " Aurevoir ma chérie"

Logan's shadow: Gabe est contacté par Cordell qui lui demande d'aller sauver un navire de la NAVY attaqué par un groupe de pirates somalien dirigé par Bitar. Mais Gabe, une fois sur les lieux, perd sa pilote Halima qui meurt dans un crash, Bitar fuit et le navire finit sonbré au fond de l'eau. À son retour au QG Gabe est excédé par Cordell qui lui annonce que Lian n'est pas en vacances mais en réalité une traîtresse et reste introuvable. Décidé, Gabe part mener une opération sous-marine avec Bishop et son sous-marin pour découvrir ce que cache la Soute 5 du navire de la NAVY qui aura aussi attiré des Spetsnaz. Il découvrira une piste qui mène en Azerbaïdjan pour retrouver Maggie Powers qui est aussi intéressé de retrouvé Lian pour son pays, mais rencontrera aussi Trinidad l'ancien mentor de Lian. Ils seront capturés et envoyés dans une prison en Géorgie, Gabe subira un interrogatoire quand soudain Trinidad qui le libère et sortira Maggie enfermé dans un tiroir de la morgue et fuiront ensemble en volant d'un avion qui sera intercepté par Cordell qui dissout l'IPCA et met Logan à la retraite. Une fois rentré chez lui, il découvre un message laissé par Teresa lui disant de la retrouver un QG secondaire (Salle de sport) qui l'informe que Cordell ment et que Lian est retenu contre son gré et serait en Arabie Saoudite dans la base de Bitar qui sera bombardée par Cordell. Gabe s'y rend et retrouve Lian et fuit ensemble pour arrêter Bitar qui veut utiliser un barrage pour alimenter le XZ-2, Lian créera une diversion pour permettre à Gabe de s'infiltrer dans le barrage mais ils seront secrètement aidés par Trinidad. Bitar sera tué par Logan après avoir empêché la destruction du barrage, Lian a sauvé son ex-mari quand Trinidad apparaît et menace d'une arme Shen Rei pour qu'il retourne en Chine, mais Shen se suicide pour que aucun pays ne puisse utiliser sa technologie. Dans la conclusion, Gabe confie à Lian qu'il a décidé de prendre sa retraite pour s'occuper de sa fille mais, en se rendant à la Salle de sport, découvre Teresa et Mujari à terre quand Trinidad apparaît pour tuer Lian quand Gabe s'interpose et tue Trinidad. Gabe meurt sous les yeux de Lian...

Lian Xing 
Syphon Filter: Lian est la partenaire de Logan, elle l’assistera tout au long de ces missions quand Gabe infiltrera la base Rhoemer, elle se fera capturer et laisser pour morte. Gabe, ne souhaitant pas la remplacer, sera accompagné par Markinson à la Forteresse de Rhoemer, Gabe retrouvera Phagan sur point d'être tué quand il lui annonce que sa partenaire est vivante et qu'il peut l'aider s'il le laisse en vie. Une fois Lian retrouvé, elle lui avoue être infectée par le virus et qu'il n'y a pas de vaccin universel. Elle l’accompagnera au Kazakhstan aidé de Mara Aramov pour trouver le missile et le détruire dans l'atmosphère.

Syphon Filter 2: Après avoir compris que l'Agence était de mèche avec Rhoemer, Lian reste avec Gabe au Kazakhstan aidé par les agents du CBDC pendant que Gabe récupère les disques de données de Pharcom, Lian organise le départ en avion pour rejoindre Teresa en Arizona, elle aperçoit Morgan et Falkan débarqué en hélicoptère avec leurs hommes quand elle est soudainement assommée et capturée alors qu'elle donne l'alerte. Emmenée dans une base militaire aérienne réquisitionnée et mise en quarantaine par l'Agence, elle se réveillera dans une chambre et assommera un scientifique qui veut récupérer son plasma. Le virus l'affaiblissant, elle s'injecte de l'adrénaline pour tenir le coup et récupère son équipement ce qui lui permit de reprendre contact avec Teresa qui l'informe de la situation. Lian profitera de son évasion pour empêcher le décollage d'un avion rempli de gaz Sarin et connaitre la position du laboratoire de l'Agence où se trouve le vaccin en interrogeant Hollman. Puis tuera Falkan d'une balle dans la tête pour voler un hélico et sauvera Gabe in extremis d'un train qui va dérailler et l’emmène sur le site de crash du C-130. Elle récupère Logan après la mort de Archer et découvre qu'il manque des disques de données qui doivent se trouver au centre d'expo Pharcom. L'adrénaline perdant effet, Lian commence à montrer des signes de faiblesse. Lawrence Mujari lui fera une injection pour tenir quelques jours, elle prendra contact avec Uri Gregorav le soupçonnent d'avoir récupéré les derniers disques de données au Kazakhstan, se respectant mutuellement, il donne rendez-vous à Lian il lui donne rendez-vous au Club 32 à Moscou. sauf que Mara tente de le tuer et donne une poursuite dans les rues de Moscou et se termine dans le Park Volkov, Lian se rend compte qu'il n'est pas le vrai Grégorav et des agents du SVR lui demandent de les suivre il s'ensuit une réunion annonçant que Gregorav a caché les disques de données et qu'il a été capturé et retenu prisonnier dans un goulag pour femme en Sibérie pour y être exécuté que Lian connait très bien puisqu'elle a été enfermée à l'époque où elle travaillait pour la Chine, elle décide contre l’avis de Gabe et son état de santé de s'infiltrer, de couper le courant et le sauver pour après s'évader. La mission accomplie, l'état de Lian s'aggravent soudainement en s'effondrant. Grégorav donne les disques manquant, ce qui permet à Gabe de négocier avec l'Agence, les disques contre le vaccin pour Lian. Une fois sauvé, Lian aura des remords sur le décès de Teressa.

Syphon Fitter 3: Après que Gabe ait tué Shi-Hao, elle le récupère pour lui annoncer qu'ils sont attendus pour être interrogés au sénat sur l'affaire Syphon Filter, Lian racontera sa rencontre avec Gabe, sa première opération en solo pour la Chine et profitera pour mener une opération parallèle en Australie avec Maggie Powers où elle sauvera pour une seconde fois le Dr Weissinger qui mène des expériences et qui l'aidera à créer un vaccin pour les aborigène.

Omega Strain : Après la capture de Mara qui s'évadera de Guantánamo, elle se joindra encore à Gabe pour l'aider à fonder IPCA devenir son bras droit et former de nouvelle recrue. Proche de certain de c'est collègue et confiante envers la nouvelle recrue, elle ne supportera pas la mort de Imani se sentant fautive car c'est elle qui aurait dû prendre l'avion à sa place et décidera de mener une opération au Myanmar pour récupérer le corps. Elle exprimera à Gabe des inquiétudes de l'obsession aveugle qu'il exprime sur cette affaire et la mise en danger de l'agence. Plus tard Gabe s'excusera et avouera qu'il a agi pour les mauvaises raisons.

Dark Mirror, Lian part avec Gabe en Alaska car la raffinerie Kemsynth est attaquée par la Red Section, Elle empêche un avion-cargo de la Red Section non repéré par le NORAD de décoller, et aide Gabe à tuer le chef de l’opération. Méfiante, elle annonce à Gabe ne pas faire confiance à Adison Hargrove qui cache évidemment quelque chose. Lian assistera Gabe en Finlande pour sauver Blake la fille Adison et de Gabe. Lors d'une mission bonus à Bangkok, Gabe la sauve et se jette dans ses bras.

Logan's Shadow : Lian est partie en vacances mais sera accusée de trahison par Cordell qui ferme l'IPCA et met Gabe au placard, on apprendra qu'elle avait rejoint son ex-mari Shen Rei à quitter la Chine car il a créé une nouvelle énergie qui intéresse qui pourrait sauver des vies, régler des problèmes écologiques et humains. Sauf que cette technologie intéresse la Chine envoie Trinidad. Les Russes avec les Spetsnaz, l’Angleterre avec Maggie Powers du MI6 et Cordell qui avait au début collaboré avec le terroriste Bitar. Elle se fera capturé en Azerbaïdjan avec Shen Rei mais Gabe la retrouvera  en Arabie Saoudite et la libèrera exigent des réponses ce qui engendre une dispute sur le fait de n'avoir jamais parlé de son ex-mari et de ne pas lui avoir confiance après toutes ces années mais elle lui avoue qu'elle n'hésiterait pas refaire ce qu'elle a fait si cela sauve son ex-mari, chose qu'elle fera au barrage en Syrie en faisant diversion, Bitar mort et Shen Rei libéré mais pas pour longtemps puisqu'il se suicide sous ses yeux pour empêcher Trinidad ou n'importe qui d'autre d'utiliser sa technologie comme arme, ce qui la plongera Lian dans un profond chagrin et plus tard pleura aussi la mort de Gabe tué par Trinidad alors qu'il lui avait dit qu'il prenait sa retraite pour voir ça fille.

Teresa Lipan 
Ancienne membre de l'Agence car elle a découvert qui il était vraiment. Indépendante et discrète depuis une caravane en plein désert d'Arizona, elle sert d'apport logistique et d'info pour Gabe et Lian mais il lui arrivera exceptionnellement d'aider sur terrain, étant la plus jeune elle n'hésite pas à rire aux dépens de Gabe.

Dans  3, elle explique que sa mort à la fin de  2 n'était qu'une mise en scène destinée à pouvoir bien plus facilement espionner les faits et gestes de Mara Aramov et d'accuser le secrétaire d'État Vincent Hadden d'être le chef du consortium.

Dans  the Omega Strain, elle a rejoint l'IPCA dont elle sert d'agent de liaison, de logistique et d'information. Dans Logan's Shadow, elle se méfie avec véhémence de Cordell et n'apprécie pas Bishop qui est casse-cou et la drague lourdement. Alors que Gabe est mis au placard, elle réussit à prendre contact avec Gabe pour lui donner un rendez-vous dans une salle de sport pour lui donner des infos, le recadrer sur son comportement envers Lian et lui avoue les sentiments de celle-ci pour Gabe. Elle sera retrouvée inconsciente dans la salle de sport avec Mujari.

Lawrence Mujari 
Lawrence est un pathologiste qui a joint Conseil national africain en tant que soldat en Afrique du Sud pendant l'apartheid, il est le premier témoin des effets du virus  il avait collaboré avec l'Agence a nombreuse occasion. Bien plus tard, il est devenu un expert en biochimie et a rejoint les États-Unis en tant que réfugié politique grâce à l'aide de Teresa qui ont une grande amitié, qui bien plus tard dans Syphon Filter 2 demandera son aide pour l'aider elle, Gabe et Lian. Il rejoint l'I.P.C.A pour trouver un vaccin contre la souche du virus Omega avec le DR.E. Il mènera des recherches pour identifier la nature du projet Dark Mirror, dans la fin de Logan's Shadow, on ne sait pas vraiment s'il est mort ou inconscient.

Imani Gray 
Elle nourrira une méfiance envers vous dès la première mission à Carthage du fait d'être un nouveau, sa confiance viendra petit à petit qui est un respect caché, son corps est retrouvé au Myanmar.

Gary Stoneman (Stone) 
Stone est un vétéran et expert en combat, il a pris part à presque toutes les guerres américaines.
Il est ensuite devenu agent de la CIA comme tueur à gages. Maintenant, Stone fait partie de L'I.P.C.A et nourrit une relation avec Alima.

William Crusher 
Pilote d'hélicoptère, il meurt aussi vite que sont ses apparitions dans The Omega Strain.

Alima Haddad 
Une des pilotes de l'agence, elle sera portée disparue lors d'un crash en Biélorussie, et sauvée en Ukraine par Stone et le nouvel agent.

Gina Hunter

Elsa Weissinger 
Apparition: Syphon Filter: the Omage Strain, Syphon filter: Dark Mirror

Nommé Dr.E, elle rejoindra l'IPCA dans son combat, elle collaborera avec Lawrence Mujari pour trouver un vaccin sur le virus Omega pour se racheter, mais jouera un jeu trouble où elle avoue très tard dans ses notes du dossier Zeus vouloir se venger de Mihaï qui la manipulée. Elle disparaîtra peu importe la fin. On la retrouvera dans la mission bonus "Adieu ma belle!" dans Dark Mirror où elle rend visite à Mara Aramov car elle était amante et lui avoue ses sentiments, Stone la tuera d'une balle dans la tête ou la laisser mourir renversée par une voiture pendant sa fuite.

C.B.D.C (Commandement de la défense chimique et biologique)

Lieutenant Jason Chance 
Diplômé émérite de West Point, et s'étant distingué pendant la guerre du Golfe, Chance appartenait au CBDC. Il a dirigé l'opération menée par le CBDC face à l'attaque terroriste lancée sur Washington, D.C. Dans le deuxième opus, il survivra au crash de l'avion, aidera Gabe à se frayer un chemin sur l'autoroute quitte à se faire capturer exprès, Il sera retenu prisonnier et servira de cobaye au laboratoire de l'agence à New York avec Ramirez qui plus tard est retrouvé mort par Gabe et aucune trace de Chance. Il ne réapparait seulement dans la mission finale près de l'hélico de Logan et il tue Teresa. Il porte une armure ABS, dont Rhoemer et Girdeux portaient celle-ci auparavant. Logan réussit à tuer Chance avec un fusil UAS-12 trouvé dans l'hélico en le poussant dans le rotor arrière de l'hélicoptère.

John Ramirez 

John Ramirez était l'un des alliés de Gabriel Logan dans  2. Il fut capturé par l'Agence et emprisonné dans un laboratoire avec Jason Chance ! Il fut tué par Jason Chance.

Andy Kowalski 
Membre du CBDC dans  2. Il fait partie de l'équipage de l'avion abattu dès le début du second opus. Gravement blessé dans les montagnes, son corps est retrouvé par Logan, alors que celui-ci cherche du C4 pour fuir la montagne.

Ferguson 
Après le crash du C-130, il se retrouve avec Ramirez lors de l'attaque des rocheuses piégé par deux snipers qui le blesseront à l'épaule. Une fois que Logan aura tué tous les ennemis, ils leur demanderont de se trouver une cachette le temps qu'il revienne. Sauf que plus tard, Logan sauvera de nouveau Ramirez qui lui annonce la de Ferguson.

Ralph Thomson

Jeremy Benneth

Lukas Sherman

Davies 
Il fait partie des agents du CBDC dans le C-130, après le crash de l'avion dans les rocheuses du Colorado, il aidera Logan à trouver le localisateur de transpondeur. il sera tué par l'explosion d'une grenade.

Dobson 
Alors que Morgan et Falkan tentent de kidnapper Lian au Kazakhstan, il tentera de s'interposer pour être finalement capturé, et tué par une injection de Dr. Weissinger.

Lian le retrouvera mort éprouvent des remords.

Eschelman 
Agent survivant au crash, il se trouve dans une grotte dite instable, il se fera tuer lors de l'attaque des rocheuses par un ennemi armé d'un M-79 qui fera écrouler la grotte sur lui.

Tobias Hansell

Samuel Johnson

Alliés

Uri Gregorov 
Officier de l'Armée rouge et responsable haut placé des services secrets de l'ère post-soviétique. Directeur du SVR, Service d'espionnage extérieur russe. Membre de la délégation russe de l'ONU et contact de Gabe. Il possède des renseignements très précieux qui sont indispensables pour empêcher la transmission du virus .

Maggie Powers 
Maggie Powers est un agent du MI-6 et un contact de Gabe Logan, ils ont mené une mission de destruction d'un cargo en Grande-Bretagne qui transportait le virus  (3) et empêché l'IRA d'en prendre possession.

Elle réapparait dans The Omega Strain et Logan Shadow.

Ehud Ben Zohar 
Il est un agent du Mossad, reste méfiant envers les occidentaux et n'est pas considéré comme digne de confiance par l'IPCA.

(: The Omega Strain)

Addison Hargrove 
Est le premier partenaire de Logan il y a , et eurent une relation. Elle a ensuite disparu pour des raisons inconnues à l'époque.

(: Dark Mirror)

Janzen 
Jeune soldat de l'ONU apparu dans  Dark Mirror

Dane Bishop 
Mercenaire possédant sa propre entreprise, il est engagé par Logan pour l'aider à enquêter sur le bateau USS MT st Helen dans  logan Shadows

Shen Rei 
Est le mari de Xing. Il a été enlevé par Al-Jamil avec Xing. Il a aidé Logan a fermé les bombes XZ2. Après cela, il se suicide avec une balle à la tête pour empêcher sa capture par Trinidad.

Ennemis 

Syphon Filter
Syphon Filter